

Geografia-Storia
 Nub, regione Medioevale della Nubia

Sigle 
 Norme bancarie uniformi per temi giuridico/bancari

Codici 
 NUB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Numbulwar (Northern Territory) (Australia)